Sabanalarga, municipalité du département d'Antioquia, en Colombie;
 Sabanalarga, municipalité du département d'Atlántico, en Colombie.
 Sabanalarga, municipalité du département de Casanare, en Colombie.